Sissokho ist der Familienname folgender Personen:

 Issouf Sissokho (* 2002), malischer Fußballspieler
 Youba Sissokho (* 1991), spanischer Boxer